Rocco Carbone puede referirse a:

 Rocco Carbone (1962-2008), escritor italiano; o
 Rocco Carbone (1975-), filósofo italiano.